Натуральне число 1299
 1299 рік до нашої ери
 1299 рік нашої ери